David James „Tiger” Williams (ur. 3 lutego 1954 w Weyburn w Kanadzie) – kanadyjski były zawodowy hokeista, który grał na pozycji napastnika. Ostatnio grał w zespole Hartford Whalers. Swoją karierę rozpoczął w lidze Western Hockey League w drużynie Swift Current Broncos. W historii ligi NHL Williams zapisał się dzięki 4421 minutom spędzonym na ławce kar w całej swojej karierze w NHL (z czego 3966 minut w sezonie zasadniczym i 455 w playoffs). W NHL rozegrał 14 sezonów i 1045 meczów co daje około 4 minuty kary na każdy rozegrany mecz. Uzyskał on przydomek „NHL Penalty King”, czyli król kar NHL. Pseudonim „Tiger”, którego używał wymyślił mu jego trener hokeja, gdy miał 5 lat.

Tiger Williams został wybrany w 1974 roku w 2. rundzie Amateur Draft z 31 miejsca przez zespół Toronto Maple Leafs.

Statystyki 
źródło

Przypisy 

Urodzeni w 1954
Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Swift Current Broncos
Hokeiści Toronto Maple Leafs
Hokeiści Vancouver Canucks
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Los Angeles Kings
Hokeiści Hartford Whalers
Hokeiści Adirondack Red Wings